Спа́сівка ()  — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Села Автономної Республіки Крим